Treći stupanj nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1977./78. kojeg su činile republičke lige

Hrvatska 

Hrvatska liga (Hrvatska republička liga) u sezoni 1977/78. bila je podijeljena na dvije skupine - Sjever i Jug.

Hrvatska republička liga - Sjever 

{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width=5%|Poredak !!width=20%|Klub !!width=5%|Utakmica !!width=5%|Pobjeda !!width=5%|Neodlučeno !!width=5%|Poraza !!width=5%|Postigli golova !!width=5%|Primili golova !!width=5%|Gol-razlika !!width=5%|Bodova
|-style="background:#98fb98;"
|1. ||align="left"|Segesta Sisak ||26 ||15 ||7 ||4 ||37 ||13 || +24 ||37
|-
|2. ||align="left"|Metalac Sisak ||26 ||12 ||10 ||4 ||32 ||21 || +11 ||34
|-
|3. ||align="left"|Borovo ||26 ||11 ||9 ||4 ||34 ||20 || +14 ||31
|-
|4. ||align="left"|Karlovac ||26 ||9 ||10 ||7 ||35 ||28 || +7 ||28
|-
|5. ||align="left"|Zagrebački plavi (Zagreb) ||26 ||11 ||6 ||9 ||30 ||24 || +6 ||28
|-
|6. ||align="left"|Graničar Županja ||26 ||7 ||13 ||6 ||39 ||31 || +8 ||27
|-
|7. ||align="left"|MTČ Čakovec ||26 ||12 ||3 ||11 ||33 ||27 || +6 ||27
|-
|8. ||align="left"|Slavonija Slavonska Požega ||26 ||11 ||4 ||11 ||31 ||42 || -11 ||26
|-
|9. ||align="left"|Belišće ||26 ||9 ||7 ||10 ||29 ||27 || +2 ||25
|-
|10. ||align="left"|Fruškogorac Ilok (-1) ||26 ||10 ||6 ||10 ||45 ||37 || +8 ||25
|-
|11. ||align="left"|Lokomotiva Zagreb ||26 ||9 ||7 ||10 ||31 ||32 || -1 ||25
|-style="background:#ffa07a;"
|12. ||align="left"|Premium Bosanski Brod ||26 ||6 ||8 ||12 ||19 ||26 || -7 ||20
|-style="background:#ffa07a;"
|13. ||align="left"|Trnje Trnovec ||26 ||7 ||6 ||13 ||32 ||42 || -10 ||20
|-style="background:#ffa07a;"
|14. ||align="left"|Sloga Čakovec ||26 ||4 ||2 ||20 ||21 ||68 || - 47 ||10
|-
!colspan="10"|
|-
|colspan="10" align="left"|<small>
 Borovo Naselje danas dio Vukovara, dok je tada bilo dio naselja Borovo
 Slavonska Požega tadašnji naziv za Požegu
 Premium (Bosanski Brod) - klub iz Bosne i Hercegovine
 Segesta (Sisak) je postala član Druge savezne lige - Zapad.
 Varteks (Varaždin) je ispao iz Druge savezne lige - Zapad i postao član Hrvatske republičke lige - Sjever.
 Novi članovi lige su postali Slaven (Koprivnica) i Valpovka (Valpovo) 
|}
 Izvori:  
 80 godina NK Segesta (1906-1986)  
 Sto godina nogometa u Hrvatskoj 

 Hrvatska republička liga - Jug 

 Izvori:  
 Narona / Neretva  
 Sto godina nogometa u Hrvatskoj 

 Doigravanje za prvaka Hrvatske  Segesta je postala prvak Hrvatske i ostvarila plasman u Drugu saveznu ligu - Zapad''.

 Izvori:  
 80 godina NK Segesta (1906-1986)  
 Sto godina nogometa u Hrvatskoj

Bosna i Hercegovina 

 Izvori:  
 FK Kozara 1913-1988 
 forum.sportsport.ba

Crna Gora

Kosovo

Poveznice

Izvori 
 

 

1977-78
 3